Сарамо́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3227. Всего в кантон Сарамон входят 16 коммун, из них главной коммуной является Сарамон.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 3104 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сарамон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер